Johannesminne ist eine weniger geläufige Bezeichnung für
 das Trinken des Johannesweins
 Skulpturen des Typs Christus-Johannes-Gruppe